

Anni
58 – anno del I secolo d.C.
58 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
58 – numero naturale

Musica 
 58 – album di Egor Krid del 2020